O Campeonato Africano das Nações de 2004 foi a 24ª edição do Campeonato Africano das Nações.

Ocorreu entre 24 de Janeiro a 14 de Fevereiro de 2004, na Tunísia. A Seleção Tunisina de Futebol venceu a Seleção Marroquina de Futebol na final no Radès.

Sedes oficiais

Primeira fase

Grupo A 

Jogos

|}

Grupo B 

Jogos

|}

Grupo C 

Jogos

|}

Grupo D 

Jogos

|}

Fase final

Campeão

Ligações externas 

Campeonato Africano das Nações
!